Middelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Middelmann (* 1961), deutsche Künstlerin
 Ulrich Middelmann (1945–2013), deutscher Manager
 Werner Middelmann (1909–1985), deutscher Landrat und Landtagsabgeordneter